

Toponyme 

 Bergerac est une commune française située dans le département de la Dordogne et la région Nouvelle-Aquitaine.

Vin 
 Le bergerac et le côtes-de-bergerac sont deux des appellations de vin reconnues dans le vignoble de Bergerac, qui doit son nom à la commune ci-dessus.

Patronymes 

 Cyrano de Bergerac (1619-1655), poète français, qui tenait son nom de la seigneurie de Mauvières et Bergerac, située à Saint-Forget (vallée de Chevreuse, actuelles Yvelines). Cette seigneurie fut donnée à Ramond de la Rivière de la Martigne après avoir repris la cité de Bergerac aux Anglais, en 1450, puis fut rachetée en 1582 par le grand-père de Cyrano de Bergerac. La personnalité réelle du poète Cyrano de Bergerac a inspiré les personnages suivants :
 Cyrano de Bergerac : pièce de théâtre créée en 1897, écrite par Edmond Rostand, et qui a donné lieu à diverses adaptations (deux opéras, cinq films et trois bandes dessinées),
 Cyrano de Bergerac, un des personnages du roman Le Monde du fleuve de Philip José Farmer ;
 Jacques Bergerac (1927-2014), acteur français ,
Michel Bergerac (1932- 2016), homme d'affaires français.

Autres 
 Bergerac, série télévisée policière britannique en 87 épisodes, diffusée de 1981 à 1991, mettant en scène, dans le rôle du sergent détective Jim Bergerac, affecté au Bureau des étrangers de la police de Jersey, l'acteur John Nettles, qui incarnera, à partir de 1997, l'inspecteur Barnaby dans une autre série télévisée policière britannique à succès.
 Bergerac, un groupe de visual kei
 une sous-espèce du ver Caenorhabditis elegans